1147 км, 1147-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 Дома 1147 км — населённый пункт без официального статуса в Глазовском районе Удмуртии.
 1147 км, Железнодорожный разъезд 1147 км — населённый пункт (тип:	железнодорожный разъезд) в Вилегодском районе Архангельской области. Входит в состав Никольского сельского поселения.

 1147 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Мурманская область). Код 014465.
 1147 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Удмуртская Республика). Код 275634.